Instinct ist der Titel folgender Werke:

 Instinct (Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift, die sich an homosexuelle und bisexuelle Männer richtet
 Instinct (Fernsehserie), seit 2018 ausgestrahlte US-amerikanische Fernsehserie